Tjädertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tjädertjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun,  (17,1 ha)
Tjädertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Tjädertjärnarna (Piteå socken, Norrbotten, 727243-172527), sjö i Piteå kommun, 
Tjädertjärnarna (Piteå socken, Norrbotten, 727271-172524), sjö i Piteå kommun, 
Tjädertjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn